Bayh (pronunciado bai, ) es el apellido de:
 Birch Bayh (1928–2019), político estadounidense.
 Evan Bayh (n. 1955), político estadounidense, hijo de Birch Bayh.